

Astronomia 
 4473 Sears – asteroide della fascia principale

Azienda 
 Sears – catena di grande distribuzione statunitense fondata a Chicago nel 1892

Persone 
 Barry Sears (1947) – biochimico statunitense
 Eleonora Sears (1881-1968) – tennista statunitense
 Eric Schlosser (1959) – tennista statunitense
 Freddie Sears (1989) – calciatore inglese
 Justin Sears (1994) – cestista statunitense
 Ken Sears (1933-2017) – cestista statunitense
 Mary Sears (1939) – ex nuotatrice statunitense
 Robert Sears (1884-1979) – schermidore statunitense
 Robert Richardson Sears (1908-1989) – psicologo statunitense
 Richard Sears (1861-1943) – tennista statunitense
 Ted Sears (1900-1958) – sceneggiatore statunitense
 Teddy Sears (1977) – attore statunitense
 Zelda Sears (1873-1935) – sceneggiatrice, attrice e commediografa statunitense

Pagine correlate 
 Fred Sears
 Richard Sears